Het wereldkampioenschap superbike seizoen 1989 was het tweede in de geschiedenis van het door de FIM georganiseerde wereldkampioenschap superbike. Het seizoen telde elf wedstrijden die telkens door middel van twee races werden verreden. Het seizoen begon op 27 maart op Donington Park in het Verenigd Koninkrijk en eindigde op 19 november op de Manfeild Autocourse in Nieuw-Zeeland.

De Amerikaan Fred Merkel werd kampioen met drie overwinningen. Honda werd kampioen bij de constructeurs.

Kalender

Resultaten

Coureurs

Constructeurs

Externe link
 Officiële website